Le Centre Saint-Luc Abreschviller-Niderviller est un établissement public de santé relevant des SSR. Il est dirigé par un Directeur nommé par le Ministre de la Santé assisté d'un Directoire et doté d'un Conseil de Surveillance. Son financement est composé de deux parties : une part provenant d'une Dotation Annuelle de Financement (DAF) et une part provenant de l'activité réalisée appelée Dotation Modulée à l'Activité (DMA).  

Le Centre Saint-Luc est réparti sur deux sites : 
 A Abreschviller 57560 8 rue du Moulin de France  
 A Niderviller 57565 route de Dabo 

Sa vocation est d’accueillir et soigner toute personne dont l’état de santé nécessite une prise en charge de rééducation, de réadaptation, de soins de suite, de soins palliatifs et de soins de longue durée.

Histoire 
L’histoire du centre St-Luc peut être partagée en trois grandes périodes : 

La première débute en 1900 à Abreschviller avec la construction d’un Sanatorium pour tuberculeux masculins dirigé par les Sœurs Franciscaines. L’avènement des antibiotiques a progressivement transformé le cours de cette maladie et l’activité sanatoriale a, de ce fait, décliné. Les patients tuberculeux ont été accueillis en convalescence jusqu’en 1977. 

La seconde période commence en 1977 avec la création de la rééducation cardiaque et fonctionnelle, le Centre obtient officiellement sa dénomination de Centre de Réadaptation Spécialisé en rééducation cardiaque, orthopédique et traumatologique. 

La troisième période est marquée par l’acquisition de l’aérium de Niderviller et l’ouverture sur ce site en 1983 d’un service de 60 lits de rééducation cardiovasculaire. 

En 1991, le Centre St-Luc d’Abreschviller et Niderviller était le plus gros centre de rééducation cardiaque en France avec 133 lits dédiés uniquement à la rééducation cardiaque. L’évolution de la prise en charge des pathologies cardio-vasculaires en hôpital a engendré la fermeture de quelques lits et l’orientation vers la prise en charge de personnes âgées polypathologiques à Niderviller. 

Actuellement, le Centre Saint-Luc dispose de 160 lits, 22 places d’hôpital de jour et emploie 215 agents dont 10 médecins.

Centre St-Luc d’Abreschviller 
Le site d’Abreschviller accueille des patients relevant de rééducation fonctionnelle, neurologique ou réentraînement à l’effort. 

La capacité d’accueil s’élève à 108 lits et se décompose de la manière suivante :
 54 lits de rééducation cardiaque 
 2 lits de rééducation de l’appareil locomoteur, 12 lits de rééducation du système nerveux.
 10 places d’hôpital de jour de rééducation cardiaque et fonctionnelle dont 2 places de rééducation infantile.

Les patients admis pour effectuer de la rééducation fonctionnelle ou neurologique bénéficient du plateau technique de kinésithérapie, d’ergothérapie, de balnéothérapie.  

En ce qui concerne la rééducation cardiaque, le plateau technique est composé d’une salle de cyclo-ergomètres, un gymnase, un parcours de marche extérieur aménagé, une piscine. 

Les patients dont les capacités d’effort le permettent, effectuent des marches en forêt accompagnés par une infirmière de rééducation cardiaque. 

Enfin, le service d’ergothérapie prend en charge dans le cadre de l’hôpital de jour des enfants polypathologiques et effectue également des bilans de dyslexie, dysgraphie…

Site du Château des Carrières de Niderviller 
Le Château des Carrières de Niderviller prend en charge des personnes âgées polypathologiques et quelques patients relevant de soins palliatifs. 

La capacité d’accueil s’élève à 52 lits et se décompose de la manière suivante : 
 26 lits de soins de suite polyvalents
 24 lits de soins de suite à spécialité gériatrique
 2 lits de soins palliatifs 
 12 places d’hôpital de jour de rééducation gériatrique,
 Une consultation mémoire : consultation externe pour le dépistage des troubles de la mémoire, 
 45 lits en USLD (Unité de Soins de Longue Durée).

Équipe plurisdisciplinaire 
Le Centre St-Luc d’Abreschviller-Niderviller dispose d'une équipe pluridisciplinaire, à savoir : 
 Une équipe médicale composée de médecins rééducateurs, cardiologues et gériatres, 
 Des équipes paramédicales composées d’infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers placés sous la responsabilité de cadres de Santé,
 Un plateau technique de rééducation fonctionnelle et d’ergothérapie,
 Un plateau technique de rééducation cardiaque animé par des professionnels formés à l’Education Thérapeutique du patient, 
 Une pharmacie,
 Un service de radiologie,
 Un service diététique, 
 D’autres professionnels de la santé : psychologues, neuropsychologue, orthophoniste et conseillères en économie sociale et familiale.

Notes et références 

Pays de Sarrebourg
Hôpital dans le Grand Est